A 31 109-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Pest megyében; Nagykáta és Tápiószentmárton között húzódik. Ezt a két települést, a két világháború közti, egyik miniszteri rendelet értelmében másodrendű főút volt hivatott összekötni (a Hatvantól Ceglédig vezető, akkori 31-es főút), de úgy tűnik, hogy az valójában nem valósult meg. Ez a mellékút ugyanis a rengeteg ötletszerű irányváltásával, burkolatlan szakaszaival messze nem látszik olyan útnak, ami valaha is főútként funkcionálhatott, alternatív nyomvonal pedig nem mutatkozik a végponti települések közt.

Nyomvonala 
Nagykáta területén ágazik ki dél-délnyugat felé a 311-es főútból, annak a 2+500-as kilométerszelvényénél; nem sokkal a kiágazása után keresztezi az újszászi vasutat. Egy darabig aszfaltburkolatú, majd mezőgazdasági útként halad, gyakori irányváltásokkal; a 4+700-as kilométerszelvényénél keresztezi a Felső-Tápiót és nem messze onnan eléri Nagykáta, Tápióbicske és Tápiószentmárton hármashatárát. Egy darabig, körülbelül 400 méteren e két utóbbi település határvonalát követi, majd teljesen Tápiószentmárton területére lép át. A 3112-es útba torkollva ér véget, annak a 31+400-as kilométerszelvényénél.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 7,005 kilométer.

Története 

1934-ben a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 70 846/1934. számú rendelete rögzítette, hogy az akkori 31-es számú másodrendű főút Hatvan és Cegléd végpontok között húzódik, érinti Nagykátát és Tápiószentmártont is. Ez arra engedne következtetni, hogy a mai 31 109-es, mint az utóbbi településeket egyedüliként összekötő út abban az időben főútként működhetett, de az út több (fentebb említett) sajátossága ezt legalábbis megkérdőjelezi.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 5.

Jegyzetek 

31109